Ла Алаха има више значења:

 Ла Алаха (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Алаха (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику